Flávio Maluf (São Paulo, 2 de dezembro de 1961) é um empresário brasileiro, engenheiro mecânico, formado pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).

É presidente das empresas Eucatex e grupo GrandFood (dono das marcas de rações Premier Pet e Golden) e filho do político Paulo Maluf.
Em 2005 foi preso acusado de obstrução a justiça em um processo de corrupção onde figura como réu ao lado de seu pai,o STF concedeu liminar e arquivou o processo por falta de provas.

Interpol 
O nome de Flávio Maluf e seu pai Paulo Maluf foi incluído na difusão vermelha da Interpol a partir de solicitação dos Estados Unidos.

Ligações externas 
 Site do conselho de administração da Eucatex

Empresários do estado de São Paulo
Brasileiros de ascendência libanesa
Alunos da Fundação Armando Álvares Penteado
Naturais da cidade de São Paulo